Ба́тие () — коммуна Камеруна в департаменте О-Плато Западного региона. Расположена в 26 км к юго-западу от Бафусама, административного центра Западного региона. Расположена у  через Камерунскую линию.

Является местоположением футбольного клуба .

Примечания 

Коммуны Камеруна